El término «Pared» puede estar referido a:

Arquitectura, construcción 
 Pared, obra de albañilería vertical que limita un espacio arquitectónico.

Música 
 La pared, cuarto sencillo del álbum Fijación Oral Vol.1 de Shakira, lanzado en Hispanoamérica y España durante el último cuarto del 2006.

Fútbol 
 La pared en fútbol, acción técnico–táctica colectiva ofensiva, que consiste en el pase efectuado por un jugador (iniciador de la pared) sobre un compañero (receptor de la pared), y la devolución de dicho pase mediante un solo toque, o bien sobre el jugador pasador, o bien sobre otro compañero.

Miscelánea 
 Cuarta pared o cuarta pantalla, pared invisible imaginaria que está al frente del escenario de un teatro, en una serie de televisión, en una película de cine, o en un videojuego, y a través de la cual la audiencia observa la actuación.
 Pared celular, capa resistente que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas.
 Pared de cultivo o muro verde, instalación vertical cubierta de plantas de diversas especies, que son cultivadas en una estructura especial, dando la apariencia de ser un jardín pero en vertical; de ahí que también se le conozca como jardín vertical.